Казаледжо  () может означать:

 Казаледжо-Бойро — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия
 Казаледжо-Новара — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Новара
 Казаледжо, Джанроберто — итальянский предприниматель и политик, соучредитель вместе с Беппе Грилло «Движения пяти звёзд»